Casino Royale – pierwsza z serii książek o Jamesie Bondzie napisanych przez Iana Fleminga.

Adaptacje filmowe:
 Casino Royale – pierwsza (nieoficjalna) ekranizacja powieści Iana Fleminga z 1954 roku
 Casino Royale – brytyjsko-amerykańska komedia z 1967 roku
 Casino Royale – brytyjski film sensacyjny z 2006 roku